Zielscheibe steht für
Schießscheibe, von Schützen verwendetes Ziel
Tatort: Zielscheibe, Titel aus Krimiserie (2001)
Target – Zielscheibe, US-Filmtitel (1985)
Zielscheibe (Kunstausstellung) («Мишень»), russisch-avantgardistische Kunstausstellung, die vom 24. Mai bis zum 7. April 1913 auf Initiative von Michail Fjodorowitsch Larionow im Moskauer Kunstsalon auf der Bol'šaja Dmitrovka gezeigt wurde.